

Zoologie 
 Le mot « Hibou » est d'abord un nom vernaculaire ambigu désignant plusieurs espèces d'oiseaux rapaces de la famille des Strigidés.
 «  » est aussi le nom vernaculaire d'au moins deux espèces de papillons :
 Caligo eurilochus, dans la famille des Nymphalidae (les Caligo dans leur ensemble étant appelés « papillons hiboux »),
 Noctua pronuba, dans la famille des Noctuidae.

Viticulture 
 Le Hibou est un cépage de Savoie.

Patronyme 

 Béatrice Hibou est une politologue française.

Pseudonyme 

 Le Hibou est un super-vilain de l'Univers Marvel.
 Le Hibou est un personnage de Disney.
 Deux personnages des Watchmen portent aussi ce nom : Le Hibou I (Hollis Mason) et Le Hibou II (Dan Dreiberg).

Titres 

 La rivière du hibou, court métrage français, d'après une nouvelle d'Ambrose Bierce, réalisé par Robert Enrico, sorti en 1962 et Palme d'or du court métrage du festival de Cannes 1962
 Le Hibou chasse la nuit, film franco-autrichien réalisé par Werner Klingler sorti en 1964
 Le cri du hibou, film français réalisé par Claude Chabrol sorti en 1987
 Hibou est un film français réalisé par Ramzy Bedia sorti en 2016

Toponymes
 la rivière au Hibou, qui coule en Outaouais, au Québec, au Canada.